Beschränkung bezeichnet

 das Sichbeschränken, die [Selbst]Bescheidung, siehe Bescheidenheit bzw. Abstinenz
 etwas, was jemanden einschränkt: eine Einschränkung, Limitierung, Begrenzung, siehe Restriktion
 im Speziellen die Beschränkung von chemischen Stoffen, siehe Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)#Das Beschränkungsverfahren